

Anno 
 897 o 897 a.C.

Codici 
 897 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di YGCO Chiyoda Station, nella Prefettura di Saitama, del Giappone

Matematica 
 897 – numero